Арсе́н Дне́прович Авагя́н (, 10 марта 1961, Ереван) — депутат парламента Армении.

 1976—1979 — Абовянское техническое училище № 7.
 2002—2007 — юридический факультет Армянского открытого университета. Юрист.
 1980—1982 — служил в советской армии.
 1982—1990 — работал в системе общественного питания в Абовяне и Ереванском Спандаряном районе.
 1990—1993 — работал в кооперативе «Астафян».
 С 5 января 2007 — избран председателем ЗАО «Астафян».
 12 мая 2007 — избран депутатом парламента. Член постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам. Член партии «Процветающая Армения».

Ссылки 
 Биография 

Депутаты Национального собрания Армении